Кудзі (Івате)
Повіт Кудзі